Buskär kan avse flera platser:
Stora Buskär – flera 
Lilla Buskär – en ö i Brändö kommun på Åland
Höga Buskär – en ö i Kimitoöns kommun i Åboland
Låga Buskär – en ö i Kimitoöns kommun i Åboland

Se även
Boskär – flera
Busskär
Buskskär – flera